Cheshmeh Khān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Cheshmeh Khān (ort i Iran), Nordkhorasan, 
 Cheshmeh-ye Khān, källa, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar